

Film 
 Spellbound – film del 1916 diretto da Harry Harvey
 Io ti salverò (Spellbound) – film del 1945 diretto da Alfred Hitchcock
 Spellbound – documentario del 2002 diretto da Jeffrey Blitz
 Spellbound – film per la televisione del 2007 diretto da James Frawley
Spellbound – film del 2011 scritto e diretto da Hwang In-ho

Musica 
 Spellbound – singolo dei Neo del 2006, dall'album Maps for a Voyage
 Spellbound – singolo di Siouxsie and the Banshees del 1981, dall'album Juju
 Spellbound – album di Clifford Jordan del 1960
 Spellbound – album di Alphonso Johnson del 1977
 Spellbound – album dei Tygers of Pan Tang del 1981
 Spellbound – album di Paula Abdul del 1991
 Spellbound – album dei Mysia del 1994
 Spellbound – album degli Split Enz del 1997
 Spellbound – album dei Ten del 1999
 Spellbound – singolo dei Lacuna Coil del 2009, dall'album Shallow Life
 Spellbound – album dei Sadist del 2018
 Spellbound – album di Yngwie Malmsteen del 2012
 Spellbound – album di Judy Collins del 2022

Altro
 Spellbound – videogioco del 1985 per home computer
 La sensitiva (Spellbound) – episodio della sesta stagione di CSI: Crime Scene Investigation